Balanites är ett släkte av pockenholtsväxter. Balanites ingår i familjen pockenholtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pockenholtsväxter
Balanites